Motu One kan avse:

Motu One (Marquesasöarna) – en obebod ö i Marquesasöarna, Franska Polynesien i Stilla havet
Motu One (Sällskapsöarna) – en ö i Sällskapsöarna, Franska Polynesien i Stilla havet